Dona Eulália é um conto do poeta e escritor brasileiro Artur de Azevedo datado de 1893. Faz parte do livro Histórias Brejeiras.

É também o nome de um curta-metragem adaptado do conto, dirigido por Valerio Fonseca e com João Carlos Barroso no elenco.

Dona Eulalia
Dona Eulalia